Haluza ist der Familienname folgender Personen:

 Daniela Haluza (* 1980), österreichische Medizinerin, Vortragende und Buchautorin
 Jan Haluza (1914–2011), tschechoslowakischer Leichtathletiktrainer
 Rudy Haluza (1931–2021), US-amerikanischer Geher